Змагання з плавання на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1896 року в Афінах і відтоді були в програмі кожних наступних Ігор. Спочатку змагання були чоловічими, жіночі дисципліни з'явилися на літніх олімпійських іграх 1912 в Стокгольмі. На літніх Олімпійських іграх 2008 в Пекіні вперше відбулися змагання з плавання у відкритій воді. На літніх Олімпійських іграх 2020 розіграно 37 комплектів нагород: по 18 серед чоловіків та жінок і 1 змішаний.

Змагання

Чоловічі дисципліни

Жіночі дисципліни

Змішані дисципліни

Таблиця медалей 

Востаннє оновлено після завершення літніх Олімпійських ігор 2020

Примітки

Посилання 
 База даних МОК

Плавання на Олімпійських іграх